Синтез (от греч.  — помещение вместе):

Наука 
 Синтез — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.

Химия 
 Химический синтез — процесс создания или построения сложных молекул из более простых.
 Органический синтез — раздел органической химии, изучающий различные аспекты получения органических соединений.
 Полный синтез — в органической химии полный лабораторный синтез сложной молекулы из простых и доступных химических соединений.
 Биосинтез — процесс синтеза природных органических соединений живыми организмами.
 Фотосинтез — процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов.
 Хемосинтез — процесс образования органических веществ из углекислого газа путём окисления неорганических соединений.
 Биосинтез белка — процесс синтеза полипептидной цепи из аминокислот.
 S-фаза — фаза клеточного цикла.

Физика 
 Нуклеосинтез — процесс образования ядер химических элементов тяжелее водорода.
 Термоядерный синтез — термоядерная реакция.
 Синтез электрических цепей — определение структуры цепи.

Электроника 
 Логический синтез —  составная часть автоматизации проектирования электронных приборов.
 Синтезатор частот — устройство для генерации электрических гармонических колебаний.
 Sintez — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.

Философия 
 Синтез — третий этап триады.

Лингвистика 
 Синтетический язык —  типологический класс языков.

Спорт 
 «Синтез» — российский ватерпольный клуб из Казани.
 «Синтез» — украинский мини-футбольный клуб из Кременчуга.
 «Синтеза» — молдавский футбольный клуб из Каушан.
 «Синтез» — российский волейбольный клуб из Кургана.
 «Синтез» — название казахстанского футбольного клуба «Ордабасы» из города Шымкент в 1999 году.

Производство 
 «Синтез» — российский комбинат по выпуску медицинских препаратов и устройств для переливания крови (г. Курган).
 «Волжский оргсинтез» — завод органического синтеза в городе Волжский Волгоградской области.

Создание речи и звука 
 Синтез звука — это различные методы генерации звука в синтезаторе.
 Синтез волнового поля — технология пространственного воспроизведения звука, характеризующаяся созданием виртуальных акустических сред.
 Субтрактивный синтез — способ создания звука путем удаления гармоник, характеризующийся применением звукового фильтра к аудиосигналу.
 Синтез частотно-модуляционный — форма синтеза звука, где тембр простой формы сигнала изменяется посредством частотной модуляции, которая также находится в диапазоне звука.
 Синтез речи — искусственное воссоздание человеческой речи.